En Pologne, Celiny peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Lublin
 Celiny, un village

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Celiny, un village

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Celiny, un village de la gmina de Bodzentyn
 Celiny, un village de la gmina de Chmielnik
 Celiny, un village de la gmina de Raków
 Celiny, un village du powiat de Włoszczowa

 dans la voïvodie de Silésie
 Celiny, un village du powiat de Częstochowa
 Celiny, un village du powiat de Tarnowskie Góry